Fain kan syfta på:

 Fain (musikalbum) – ett musikalbum från 2013 av Wolf People.
 Alex Fain, belgisk botaniker.

Geografi

Frankrike 

 Fain-lès-Moutiers, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fain-lès-Montbard, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,